Antoinette est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Antoinette est un prénom féminin fêté le 19 janvier, le 28 février (le 29 février les années bissextiles) ou le 27 octobre. Son masculin est Antoine. La seule version relevante est Antonietta

Variantes 
On rencontre les variantes , Antonie, Toinette et Toinon.

Personnes portant ce prénom 
 Antoinette de Bourbon-Vendôme, première duchesse de Guise.
 Antoinette Nana Djimou, athlète française.
 Antoinette Feuerwerker, résistante française.
 Antoinette Fouque, psychanalyste française.
 Antoinette Giroux, actrice québequoise.
 Antoinette Des Houlières, femme de lettres française.
Antoinette Jelgersma, actrice néerlandaise.
 Antoinette de Mérode, princesse de Monaco.
 Antoinette de Monaco, princesse de Monaco.
 Antoinette Moya, actrice française.
 Antoinette Spaak, femme politique belge.

Saintes chrétiennes 
 Antoinette (), accompagna sainte Ursule dans son martyre ; fêtée le 19 janvier.
 Antoinette de Florence († 1472), ou Antonia ou Antoinne, bienheureuse, clarisse à Florence fêtée le 28 février.
 Antoinette de Brescia († 1507), dominicaine au couvent de Brescia, en Lombardie ; fêtée le 27 octobre.

Nom de famille 
Antoinette peut être aussi un nom de famille.

Personnages de fiction 
 Antoinette de Langeais est un personnage de la Comédie humaine de Honoré de Balzac.

Autres 
 Antoinette était une société aéronautique française, créée en 1904, qui construisit d'abord des moteurs puis des monoplans nommés « Antoinette ».
 Antoinette, trois-mâts goélette construit en 1903 (dernier voilier de commerce lancé en France) , échoué à la côte sur la grève de Tréguennec le .
 Antoinette était un magazine de la CGT destiné à un lectorat féminin.

Références

Homonymie de prénom
Antoinette
Prénom français